Esistono più comuni francesi con questo nome

Maillé – Indre e Loira
Maillé – Vandea
Maillé – Vienne